Plumero puede referirse a:
 el plumero, instrumento de limpieza;
 el nombre común de la planta Castilleja tenuiflora;
 el nombre común de la planta Cortaderia selloana.